Dit is een lijst van tunnels in België.

Zie ook 
 Lijst van tunnels in Brussel

België
 
Tunnels